Interés puede referirse a:
 Provecho o utilidad de algo.
 Interés (emoción), atención que se pone en o inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.
 Motivación, estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones.
 Interés, en economía.
 Formas de calcular el interés en contabilidad y economía financiera:
Tipos de interés
Interés nominal
Interés simple
Interés fijo
Interés variable
Interés abierto
Interés minoritario
En su acepción peyorativa, interés designa la actitud del interesado, el que pretende aprovecharse de una situación o de otras personas, por codicia o egoísmo.
En derecho:
Parte interesada.
Interesado (Derecho administrativo).
En gestión de proyectos:
Interesados (Gestión de proyectos).